Il singolare del torneo di tennis Flanders Ladies Trophy Koksijde 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Annika Beck che ha battuto in finale Bibiane Schoofs 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Annika Beck (campionessa)
 Bibiane Schoofs (finale)
 Elica Kostova (secondo turno)
 Richèl Hogenkamp (quarti di finale)

 Kristína Kučová (quarti di finale)
 Cristina Dinu (semifinali)
 Myrtille Georges (quarti di finale)
 Polina Pekhova (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Flanders Ladies Trophy Koksijde 2012